

Sigle 
 Narrative Exposure Therapy – tecnica psicoterapeutica di ambito psicotraumatologico
 Nord-Est Trasporti – società di trasporto pubblico di Monza
 Nuova Enigmistica Tascabile
 Nuove Edizioni Tascabili – casa editrice italiana
 Nero eriocromo T – indicatore metallo-cromico (chimica)
 Neutrophil extracellular traps (biologia)

Codici 
 NET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di New Bight (Bahamas)
 NET – codice vettore ICAO di Avia Nova (Russia)
 net – codice ISO 639-3 della lingua nete
 NET – codice ISO 3166-2:GB di Newcastle upon Tyne (Regno Unito)

Informatica 
 net – rete informatica, in particolare Internet
 .net – dominio di primo livello generico
 NET [ opzioni ] comando testuale dos, windows
 .NET Framework Piattaforma Microsoft

Televisione
 NET (New Hellenic Television) – canale televisivo greco appartenente al network Ellinikí Radiofonía Tileórasi
 Nihon Educational Television – canale televisivo giapponese successivamente denominato TV Asahi
 NET Nuova Emittenza Televisiva – circuito televisivo del Partito Comunista Italiano, diretto da Walter Veltroni. Il circuito fu attivo da marzo 1980 a marzo 1982. Le televisioni affiliate al circuito variarono nel corso del tempo: tra esse si segnalano Umbria TV (Perugia), Umbria TV Galileo (Terni), Telepesaro (Pesaro), Televenezia (Venezia), TRC Video Modena (Modena), TeleReggio (Reggio Emilia) e Napoli 58 (Napoli).

Altri progetti